Kraftdichte bezeichnet:
 in der Mechanik eine differentielle Beschreibung der in einem Volumen ansetzenden Kräfte, die über dieses Volumen integriert die wirkende Kraft ergibt, siehe Volumenkraft
 in der Elektrostatik die im Allgemeinen ortsabhängigen Kräfte, die von einem elektrostatischen Feld auf differentiell kleine Volumenelemente einer kontinuierlichen Ladungsverteilung ausgeübt werden, siehe Lorentzkraft
 in der Technik die Kraft, die bei einer mechanischen Kraftübertragung, die auf Reibung basiert, tangential zur reibenden Fläche pro Flächeneinheit übertragen werden kann